BAC (bank), de naam van de voormalige bank van de Belgische christelijke arbeidersbeweging
 British Aircraft Corporation, een voormalige Britse vliegtuigfabrikant
 BAC (Frankrijk), een Frans historisch motorfietsmerk
 BAC (Groot-Brittannië), een Brits historisch motorfietsmerk
 Blick Art (B-A-C), een Duits promotiebedrijf
 BAC (muziek), een compositie van de Nederlandse componist Gilius van Bergeijk
 Badener AC, een Oostenrijkse voetbalclub
 Benzalkoniumchloride, een chemische stof
 Borneo Architectuur Centrum, het architectuur- en informatiecentrum van het Oostelijk Havengebied in Amsterdam
 Brigittenauer AC, een Oostenrijkse voetbalclub

 Balanced Actuation Calipers, een remsysteem van motorfietsen
 Beleidsadviescommissie
 Bloedalcoholconcentratie, zie alcoholpromillage
 Barranca De Upia, een vliegveld in Colombia met IATA-code BAC
 BAC, Belgische Alpenclub (Antwerpen), het kleine zusje van de Waalse CAB (club Alpin Belgique)
 Báč, een gemeente in Slowakije

Zie ook
 Bač (doorverwijspagina)